Ло́ра Ле́йтон (, род. 24 июля 1968) — американская актриса, номинант на премию «Золотой глобус» в 1995 году. Лейтон наиболее известна по своей роли Сидни Эндрюс в телесериале «Мелроуз Плейс», где она снималась в 1993—1997 годах, и его спин-оффе 2009 года. Также она известна по роли Эшли Марин в сериале «Милые обманщицы», где снималась с 2010 по 2017 годы.

Карьера 
Лора Лейтон наиболее известна благодаря своей роли Сидни Эндрюс в прайм-тайм мыльной опере «Мелроуз Плейс». Она получила эту роль в 1993 году, работая до этого официанткой в Лос-Анджелесе. Первоначально она должна была появиться лишь в двух эпизодах, но из-за своего успеха Лейтон была вскоре повышена до регулярного состава, а её персонаж стал в итоге одним из самых популярных злодеев девятилетия.

В 1995 году Лора Лейтон номинировалась на премию «Золотой глобус» за свою работу в сериале. В тот же период она стала частым героем таблоидов из-за романа с Грантом Шоу, коллегой по сериалу. В 1994 году она появилась на обложке журнала Entertainment Weekly, а ранее с Хизер Локлир и Джози Биссет в Rolling Stone. В 1995 году Лейтон была названа одним из пятидесяти самых красивых людей мира по версии журнала People. В перерывах между съёмками в сериале, Лейтон пробовала себя в других ролях. Она сыграла главные роли в таких телефильмах как «Другая женщина» и «Во имя любви». В 1995 году, на пике славы, Лейтон выступила в комедийном шоу Saturday Night Live.

В 1997 году Лейтон покинула «Мелроуз Плейс» и в следующем году Аарон Спеллинг пригласил её в «Беверли-Хиллз, 90210», специально написав под актрису роль и вдобавок заплатил ей шестизначную зарплату за каждый из эпизодов. В 1999 году она попробовала свои силы на большом экране, снявшись в нескольких независимых фильмах, но они не имели успеха. Она вернулась на телевидение, где продолжала играть разнообразные роли.

В двухтысячных, Лейтон сыграла главные роли в нескольких телефильмах, в основном, для канала Lifetime. Она снялась в недолго просуществовавших сериалах «Кожа» и «Взгляды», а также была гостем в «Юристы Бостона», «Закон и порядок: Специальный корпус», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Акула». В 2009 году она вернулась к своей роли Сидни Эндрюс в возрожденный «Мелроуз Плейс». После она была приглашена на роль матери одной из главных героинь в сериал «Милые обманщицы», который стартовал в 2010 году.

Личная жизнь 
В 1998 году Лора Лейтон вышла замуж за своего коллегу по сериалу «Мелроуз Плейс», Дуга Саванта. У них двое детей: Джек (2000) и Люси (2005). У неё также двое детей от предыдущего брака.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США